Казбек Дедегкаев:
 Дедегкаев, Казбек Иссаевич (1944—2016) — Заслуженный тренер России по вольной борьбе (1992), мастер спорта СССР.
 Дедегкаев, Казбек Магометович (род. 1945)  — Заслуженный тренер СССР, мастер спорта.